Cet article retrace l'historique du parcours européen de l'AC Milan.

L'AC Milan est un club de football italien basé à Milan, en Lombardie. Le club a été le premier club italien à se qualifier pour une Coupe d'Europe en 1955. Depuis lors, le club a participé à toutes les compétitions de l'UEFA, à l'exception de la Coupe Intertoto.

Le club a remporté 9 Coupes d'Europe :
 Coupe des clubs champions/Ligue des Champions : 7 titres (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007) - ce qui est en fait le deuxième club le plus titré après le Real Madrid. Le club a également disputé 4 autres finales perdues (1958, 1993, 1995 et 2005).
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe : 2 titres (1968 et 1973)
et également 5 Supercoupes d'Europe en 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007 (plus deux finales perdues en 1973 et 1993).

Milan a été :
 le premier club italien à participer à une Coupe d'Europe en 1955 ;
 le premier club italien à remporter la Coupe des clubs champions en 1963 ;
 le premier club italien à participer à la Supercoupe d'Europe en 1973.

Matchs européens par saison

Bilan général

Adversaires rencontrés

Adversaires européens

Adversaires mondiaux

Lien externe 
 Historique de l'AC Milan en compétitions européennes sur uefa.com.

AC Milan
Milan AC